Чепари има више значења:

 Чепари (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чепари (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Чепари (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији